Playa de San Miguel puede referirse a:

Chile
Playa de San Miguel Arcángel de Peredo, antigua denominación de Colcura, una localidad ubicada en la comuna de Lota, provincia de Concepción, al norte de la punta de Villagrán.

Costa Rica
Playa San Miguel, una playa de Costa Rica ubicada en la provincia de Guanacaste.

España
Playa de San Miguel, en el barrio de San Miguel de Cabo de Gata de la ciudad de Almería. Está situada en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar.
Playa de San Miguel, situada entre los núcleos urbanos de Nuevo Portil y El Rompido, pertenecientes al municipio de Cartaya (provincia de Huelva).

El Salvador
Playa de San Miguel, en San Miguel de la Frontera, departamento de San Miguel.